15-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за заслуги в области российского кинематографа за 2001 год состоялась 27 апреля 2002 года в Центральном Доме кинематографистов.

С этой церемонии стали вручаться награды за лучшую мужскую и лучшую женскую роли второго плана, образованные в результате расформирования общей категории за лучшую роль второго плана. Также в этом году была учреждена ещё одна новая категория «Открытие года», для поощрения начинающих кинематографистов.

Драматическая лента Александра Сокурова — «Телец», выдвинутая на премию в 9 номинациях,  в итоге получила 7 наград, в том числе одержав победу во всех основных категориях: лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую и женскую главные роли. Сам Александр Сокуров был удостоен трёх личных наград: за лучшую режиссёрскую работу, лучший игровой фильм и лучшую работу оператора.

Режиссёр фильма «В августе 44-го…» — Михаил Пташук, приехавший из Белоруссии в Москву специально для участия в церемонии, трагически погиб в автомобильной катастрофе, за несколько часов до начала награждения.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград / :
 7/9: «Телец»
 2/6: «В августе 44-го…»
 1/5: «Механическая сюита»
 1/4: «Таёжный роман»
 0/3: «Займёмся любовью»
 1/2: «Дикарка» / «Сказ про Федота-стрельца»
 0/2: «Форсаж» / «Яды, или Всемирная история отравлений»
 1/1: «Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя» / «Кошки под дождём»

Основные категории

Специальные награды 
 Приз «Честь и достоинство» — Алексей Владимирович Баталов.
 Приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» — Сергей Васильевич
Комаров.

Примечания

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника»-2002 на официальном сайте (архив.)
 Лауреаты премии «Ника»-2002 на официальном сайте (архив.)
 «Ника»-2002 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
События 27 апреля
Апрель 2002 года
2002 год в Москве
Кинопремии 2002 года